Bishop se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gale A. Bishop
 Luther Earl Bishop
 Sherman Chauncey Bishop